Color est un mot anglais (des États-Unis) ou espagnol pour couleur.

Musique

Groupe 
 , groupe féminin japonais créé en 1998, renommé Buzy en 2002

Album 

 , album de NEWS sorti le 
 , album de Girugämesh sorti le 
 , album live et vidéo de Between the Buried and Me sorti le 
 Colors, album de  sorti en 1966
 Colors, album de Raúl de Souza sorti en 1974
 Colors, album de Mari Hamada sorti le 
 Colors, album de Between the Buried and Me sorti le 
 Colors, album d'Avishai Cohen sorti le

Chanson 
 , chanson de Sean Kingston, figurant sur l'album Sean Kingston sorti le 
 , chanson d'Ice-T, figurant sur l'album  sorti le , bande son du film Colors
 , chanson d'Iced Earth, figurant sur l'album Iced Earth sorti le 
 Colors, chanson d'Hikaru Utada, figurant sur l'album Utada Hikaru Single Collection Vol.1 sorti le 
 , chanson de Crossfade, figurant sur l'album Crossfade sorti le 
 , chanson de The Rocket Summer, figurant sur l'album  sorti le 
 , chanson de FLOW, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , single de Morandi sorti le 
 , chanson d'Hardwell, figurant sur l'album  sorti le

Autres 
 , instruction utilisée dans plusieurs interpréteurs de commandes comme 4DOS ou cmd.exe, il est aussi utilisé en BASIC
 , manga yaoi

Voir aussi 
 , ancienne compagnie aérienne norvégienne
 , série de courts métrages d'animation distribuée par la Paramount Pictures
 ,  start-up californienne fournissant une application sociale de partage de photos.